Alianza País (Dominicaanse Republiek), een politieke partij
 Alliantie PAIS, een politieke partij in Ecuador